

Artes, entretenimento e mídia 
Gate (série de light novel) — série de novel de 2006 a 2010 por Takumi Yanai, com adaptações em mangá (2011) e em série de anime (2015)
The Gate — filme de 1987

Localidades 
Gate (Oklahoma) — cidade de Oclaoma
Gate City — cidade da Virgínia
Gate (Palestina) — cidade da Palestina
Gate (Líbia) — cidade da Líbia
Gate (distrito) — distrito da Líbia

Ver também 

Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE)

Desambiguação